Becquigny se poate referi la:
Becquigny, localitate în departamentul Aisne, Franța
Becquigny, localitate în departamentul Somme, Franța